Cəngan – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Cəngan – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Cəngan – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Cəngan – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian